Barla, apellido, puede hacer referencia a:

 Jean Baptiste Barla, botánico francés; o
 José Manuel Barla, futbolista español.
Además, puede referirse a la tribu mongol de los Barlas